Landeta pode se referir a:
Manuel Landeta
Imanol Landeta

Localidades
Landeta (Santa Fé)

Desambiguação